

Велька Чаломія — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.
 Мала Чаломія — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.